

Cinema 
 Ugly – film del 2017 diretto da Juri Rechinsky

Geografia 
 Ugly – villaggio dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Kovel (Ucraina)

Musica 
 Ugly Records – etichetta discografica britannica
 Ugly – traccia dell'album Rattus Norvegicus dei The Stranglers del 1977
 Ugly – album dei Life of Agony del 1995
 Ugly – traccia della raccolta The Aeroplane Flies High dei The Smashing Pumpkins del 1996
 Ugly – traccia dell'album Destination Anywhere di Jon Bon Jovi del 1997
 Ugly – traccia dell'album Cold dei Cold del 1998
 Ugly – singolo di Jon Bon Jovi del 1998
 Ugly – singolo di Bubba Sparxxx del 2001
 Ugly – singolo delle Blaque del 2003
 Ugly – singolo delle Sugababes del 2005